Black (1962–2016) brit énekes
 Amerikai Egyesült Államok
Black (Alabama)
Black (Illinois)
Black (Missouri)
Black (Nyugat-Virginia)